Карел Громадка () — повне чехословацьке ім'я.

 Карел Громадка (1903–1968) — чехословацький футболіст.
 Карел Громадка (1905–1978) — чехословацький хокеїст.
 Карел Громадка (1887–1956) — чехословацький шахіст.